Hagenbach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Hagenbach, Haut-Rhin – kommun, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Hagenbach, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Germersheim